Leila Duchemann (1976-), une handballeuse internationale française ;
 Lucien Duchemann (1922-1979), un pilote d'avion français.